Cecil D. Andrus, homme politique américain.
Dorothy Andrus (épouse Burke puis Voorhees), joueuse de tennis américaine.
Elvis Augusto Andrus Torres, joueur américain de baseball.
Jerry Andrus, magicien et écrivain américain.
Mark Dean Andrus, scénariste américain.

Prénom

Voir aussi 
 
Patronyme anglais